bł. Barbara Sim A-gi (1783–1801) – koreańska męczennica
 bł. Barbara Sim Jo-i (1813–1839) – koreańska męczennica

Zobacz też: Święta Barbara